Light It Up steht für:

 Light It Up (Film), US-amerikanischer Film von Craig Bolotin (1999)
 Light It Up (Lied), Lied von Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG (2015)